40/40: The Best Selection — сборник лучших песен австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 13 октября 2010 года в Японии лейблом Universal Music одновременно с бокс-сетом 40th Anniversary Collection. Двухдисковое издание включает в себя 40 песен, записанных с 1973 по 1988 год, и охватывает практически все хиты певицы в Японии. Альбом содержит специальный бонус-трек — неизданную ранее песню «Come On Home». Все песни были подвергнуты ремастерингу, а сам диск был записан с применением технологии SHM-CD.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Сборники Оливии Ньютон-Джон
Сборники 2010 года
Альбомы Universal Music Group